Авитохол (болг. Авитохолъ) — первый легендарный правитель булгар и мифический родоначальник династии Дуло.

Биография 
Хан Авитохол упоминается в одном источнике — «Именнике болгарских ханов» (считается самым ранним историческим памятником болгар). Он является первым в списке правителем булгарского народа. Согласно «Именнику», Авитохол происходил из рода Дуло и жил 300 лет. По расчётам В. Златарского, его правление могло быть между 146 и 437 годами.

Многие исследователи отождествляют Авитохола с Аттилой, а следующего после Авитохола по списку «Именника» правителя Ирника — с Эрнаком, сыном Аттилы. Р. Рашев считает, что предыстория, как она показана в «Именнике», делится на два периода: азиатский, связанный с именем Авитохола, и европейский, связанный с Ирником.

Имя Аттилы (точнее прозвище), этимологизированное на тюркской (древнебулгарской) почве должно звучать как *Awat-tili (Авитохол) и означать дословно ‘яростно (желчно)-бешеный (безумный). по И. И. Шервашидзе (Москва). Еще раз об этимологии имен Asina и Attila — Авитохолъ// Советская тюркология 1989 №3 с. 81.

Примечания

Литература 
 Ангелов Д. Образуване на българската народност. — София: Наука и изкуство, 1971. — 400 с.
 Билярски И. От мифа к истории или от степи к Израилю  // Зборник радова Византолошког института. — 2005. — Т. XLII. — С. 7-22.
 Рашев Р. Мит и история за началото на българската държавност // Исторически преглед. — 2006. — № 3-4. — С. 3-19.

См. также 
 Аттила
 Гунны
 Именник болгарских ханов

Правители Болгарии
Гунны